

Patronyme
 Blaise Dubruel (1740-1820), fut un magistrat et homme politique français.
 Édouard Dubruel (1810-1885), homme politique français.
 Gaspard Dubruel (1805-1885), fut un agent de change et homme politique français.
 Pierre Jean Joseph Dubruel (1760-1828), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme